Fatien ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Fatien (* 1974), französischer Automobilrennfahrer 
 Laïka Fatien (* 1968), französische Jazzsängerin und Schauspielerin